Ирина Фёдоровна Андронова (; ) — украинский деятель культуры. Ректор Крымского университета культуры, искусств и туризма (2001—2010). Заслуженный деятель искусств Украины (2003). Кандидат исторических наук (2005), доктор философии (2006).

Биография 
Родилась 9 февраля 1957 года в селе Фрунзе Сакского района Крымской области. В 1980 году окончила Московский государственный университет культуры.

В 1980 году начала работать в Крымском областном кульпросветучилище в Симферополе. С 1999 по 2001 год — директор, а затем декан крымского факультета Киевского национального университета культуры и искусств, созданного на основе училища. После преобразования факультета в Крымский университет культуры, искусств и туризма Андронова была назначена его ректором, проработав в этой должности до 2010 года.

С 2005 года кандидат исторических наук, с 2006 года — доктор философии. Была членом Комитета по премиям Автономной Республики Крым.

Режиссёр-постановщик концертных программ. Занимается изучением особенности формирования политической культуры на Украине.

Награды и звания 
 Почётная грамота Совета министров Автономной Республики Крым (2000)
 Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым (2000)
 Заслуженный деятель искусств Украины (2003)
 Благодарность Председателя Совета министров Автономной Республики Крым (2005)
 Орден княгини Ольги III степени (2007)
 Премия Автономной Республики Крым за 2009 год

Работы 
 Господарство Криму в 1920-і роки: міфи і реальність // Крим. архів. 2001. № 7;
 Історична роль української інтелігенції у формуванні політичної культури суспільства XIX ст. // Культура народов Причерноморья. 2003. № 39;
 Особливості тендерного виміру політичної культури в Україні. Сф., 2006.

Примечания 

Ректоры вузов Крыма